XXXVII Mistrzostwa Europy w Boksie (mężczyzn) odbyły się w dniach 6-15 listopada 2008 w Liverpoolu.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Występy Polaków 
 48 kg -
 1/8:  Łukasz Maszczyk -  Denis Szkarubo 16:8
 1/4:  Łukasz Maszczyk -  Kelvin de la Nieve 3:7
 51 kg -
 1/8:  Rafał Kaczor -  John Whitfield 11:3
 1/4:  Rafał Kaczor -  Veli Mumin 1:6
 54 kg - 
 1/8:  Mateusz Mazik -  Veronel Tarau 9:2
 1/4:  Mateusz Mazik -  Andrew Selby 5:6
 57 kg -
 1/16: Michał Chudecki -  Azat Hovhanesyan 10:14
 64 kg - 
 1/16: Marcin Łęgowski -  Alexandru Papusa +2:2
 1/8: Marcin Łęgowski -  Onder Sipal 5:2
 1/4: Marcin Łęgowski -  Jewgieniej Romaszkiewicz dyskw. Romaszkiewicz
 1/2: Marcin Łęgowski -  Eduard Hambardzumjan 1:8
 69 kg - 
 1/16: Krzysztof Chudecki -  Balázs Bácskai 8:11
 75 kg - 
 1/8: Dariusz Sęk -  Andranik Hakopian 4:5

Linki zewnętrzne 
 Dokumentacja mistrzostw na stronie amateur-boxing.strefa.pl

2008
2008 w boksie
2008 w Anglii
Sport w Liverpoolu